«Проводни́к» или «Следопы́т» (, ) — норвежский историко-приключенческий художественный фильм, поставленный режиссёром и сценаристом  и вышедший на экраны в 1987 году. Сюжет фильма основан на древней саамской легенде о мальчике, заманившем врагов в горное ущелье, где их погребла под собой снежная лавина. Это первый полнометражный фильм, снятый на одном из саамских языков — северносаамском.

Фильм снимался в Лапландии. Главные роли в фильме исполнили Миккель Гауп, Ингвальд Гутторм и Нильс Утси. Нильс-Аслак Валькеапяя исполнил в этом фильме одну из ролей и написал музыку к фильму вместе с Четилом Бьеркестрандом и Мариусом Мюллером.

Фильм был выдвинут на «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».

Сюжет 
Действие фильма происходит в Лапландии, предположительно в XII столетии.

Племена охотников-саамов живут отдельными стойбищами, занимаясь охотой и разведением оленей.

16-летний Айгин становится свидетелем того, как враждебный народ чудь уничтожил всю его семью — мать, отца и маленькую сестру. Сам он ранен в руку арбалетным болтом. Айгин отправляется в соседнее стойбище, чтобы предупредить его жителей об опасности.

В то же время, люди из стойбища из-за угрозы голода, решаются охотиться на медведя. Шаман, или проводник, как его называют люди, убивает медведя. Но теперь он должен несколько дней прятаться от людей. Увидеть его теперь плохой знак. И все же его приходится позвать, чтобы обработать рану Айгина.

Саамы охотники, а не воины как чудь, поэтому они должны спрятаться, таково решение племени. Они решают уйти в другое место, но Айгин хочет сражаться, а не убегать. Айгин все равно остаётся в стойбище. Ночью к нему является шаман и говорит, что он должен идти к остальным. Вскоре самые смелые охотники возвращаются, чтобы сразиться с захватчиками. Когда приходит чудь, охотникам селения не удаётся сдержать атаку неприятеля и они погибают. Шаман опять говорит Айгину, что он должен идти к остальным и отдаёт ему свой бубен. Захватчики, схватив шамана, начинают пытать его, чтобы он согласился отвести их к спрятавшимся. Видя это, Айгин вызывается сам их провести.

Но у юноши созревает план: завести врагов в непроходимое горное ущелье, вызвать лавину и похоронить их всех под горой снега. Осуществив своё намерение, Айгин спасает соплеменников от смерти, завоевав у них непререкаемый авторитет — теперь он новый проводник.

В ролях 
 Миккель Гауп — Айгин
 Ингвальд Гутторм — отец Айгина
 Нильс Утси — Расте Ноайди
 Свейн Шарффенберг — предводитель чудов
 Хельги Скулассон — чудин со шрамом
 Хенрик Бульё — Доракас
 Нильс-Аслак Валькеапяя — Сиида-Исит

Историческая достоверность 
Уже в процессе работы над фильмом режиссёр и сценарист Нильс Гауп заявлял, что не собирается придерживаться каких-то исторических реалий, поскольку сюжет основан на народной легенде. Тем не менее, в киноафишах 1986 года и публикациях в прессе утверждалось, что описанные события происходили якобы «около тысячи лет назад», то есть примерно в X веке.

Считается, что под названием «чудь» в преданиях саамов фигурируют не скандинавы, а финны. В Древней Руси «чудью» называли эстов и представителей других финно-угорских народов.

Однако наличие у «чуди» роговых арбалетов, а также сведения некоторых исторических источников предполагают, что действие происходит в более позднюю эпоху. Из сообщений шведских хроник и русских летописей известно, что финны и эсты стали совершать набеги на скандинавские города и саамские поселения, располагавшиеся на побережье Ботнического залива, не ранее XII века. Под 1271 годом в хрониках упоминается также опустошительный набег финского племени квенов на северную норвежскую провинцию Холугаланд, издавно населённую саамами.

Бытовые подробности жизни саамов (лапландцев) в целом соответствуют имеющимся археологическим и этнографическим данным.

Награды и номинации 
 1988 — номинация на премию «Оскар» за лучший фильм на иностранном языке.
 1988 — премия «Аманда» за лучший норвежский фильм.
 1988 — две номинации на премию Европейской киноакадемии: лучший молодёжный фильм, лучший актёр второго плана (Хельги Скуласон).
 1988 — специальное упоминание на Каталонском кинофестивале.
 1989 — премия Sutherland Trophy Британского института кино.

Производство 
Фильм снимался в Лапландии в суровых условиях — температура доходила до . Это было серьёзным испытанием для людей и кинокамер. Группа каскадёров отказалась сниматься при таких условиях, и её сменила команда, работавшая на съёмках фильма о Джеймсе Бонде Вид на убийство.

Другие названия 
  Veiviseren
  Vägvisaren
  Tiennäyttäjä
  Проводник, Следопыт, Обрыв
 , ,  Pathfinder
  Rache des Fährtensuchers
  Le passeur
  L' Arciere di ghiaccio
  El Guía del desfiladero
  Without Warning
  O Guia da Montanha

См. также 
 Саамы
 Саамские языки
 Чакли
 «Самый маленький викинг»
 «Саги о викингах»
 «И на камнях растут деревья»

Примечания

Ссылки 

Фильмы-драмы Норвегии
Исторические фильмы Норвегии
Приключенческие фильмы Норвегии
Фильмы Нильса Гаупа
Фильмы по финно-угорской мифологии
Культура саамов
Фильмы на саамских языках
Исторические фильмы о XII веке
Фильмы Carolco Pictures